«Gil Cordero» - conjunto del nombre propio Gil y el apellido Cordero - puede referirse a:

Personajes 
 Gil Cordero (s. XIV), pastor español, al cual se le apareció la Virgen de Guadalupe (Cáceres).
 Gil Cordero Burgos (1992-), futbolista mexicano.